Een portemonnee in sommige dialecten
 Een heupfles, waarin drank kan worden gegoten